Michał Maciej Markowski (zm. 1745) – sędzia ziemski podolski, starostwa zwinogrodzki
 Michał Markowski (ur. 1894) – cieśla, żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Michał Markowski (1897–1926) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Michał Markowski (ur. 1956) – dramaturg
 Michał Paweł Markowski (ur. 1962) – krytyk literacki

Przypisy